Антоненко — українське прізвище. Значення: «син Антона».

Відомі носії 
 Андрій Антоненко:
 Антоненко Андрій Олексійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антоненко Андрій Сергійович (1971) — рок-музикант гурту «Riffmaster», сержант ССО
 Антоненко Борис Іванович (1927) — кобзар і бандурист.
 Антоненко Василь Мефодійович (1899—1966) — радянський діяч колгоспного руху, голова Огульцівської сільської ради з 1938 по 1963 рік.
 Антоненко Василь Миколайович (1971—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Віктор Антоненко:
 Антоненко Віктор Олександрович (1956) — депутат Броварської міської ради, колишній міський голова Броварів.
 Антоненко Віктор Олексійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антоненко Григорій Миколайович (1927-2017) — народний артист України.
 Антоненко Дмитро Олександрович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антоненко Дмитро Петрович — український адвокат, волонтер та військовослужбовець, солдат окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Антоненко Едмонд Едуардович (нар. 1926 — пом. 1999) — український радянський діяч, 1-й секретар Ровенського міського комітету КПУ.
 Антоненко Костянтин Олексійович (1959) — радянський футболіст, півзахисник.
 Антоненко Кузьма Прокопович (1908-1993) — Герой Радянського Союзу.
 Антоненко Людмила Петрівна —генеральний директор Всеукраїнського клінічного медико-реабілітаційного кардіохірургічного центру МОЗ України, заслужений лікар України.
 Антоненко Микита Григорович (1881-1906) — учасник повстання на крейсері «Очакові».
 Антоненко Михайло (? — 1993) — учасник I-го Конгресу Українських Націоналістів, провідник ОУН у Франції.
 Антоненко Михайло Васильович (1910-1983) — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант артилерії (1958 рік).
 Антоненко Михайло Віталійович — підполковник служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Антоненко Олег Володимирович (1971) — білоруський хокеїст, лівий нападник.
 Антоненко Олександр Володимирович (1975) — тенор-спінто, який спеціалізується на драматичному репертуарі.
 Антоненко Олександр Сергійович (1978) — український футболіст, нападник білоцерківського «Арсеналу».
 Антоненко Олексій Касянович (1911-1941) — Герой Радянського Союзу.
 Антоненко Олексій Панасович (1911-1978) — український кобзар.
 Антоненко Павло Леонідович (1992—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антоненко Петро Якович (1948) — український журналіст.
 Антоненко Сергій Вікторович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Антоненко Степан Корнійович (1913-1982) — Герой Соціалістичної Праці.
 Антоненко-Давидович Борис Дмитрович (1899-1984) — український письменник, перекладач, дослідник проблем розвитку української мови.

Козаки 
 Антоненко Кузьма — козак Бахмацької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Антоненко Оверко — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Антоненко Пилип — козак Батуринської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Антоненко Симон — козак Сосницької сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)
 Антоненко Харко — козак Батуринської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649)

Див. також 
 Вулиця Антоненка — вулиці в містах: Київ, Львів, Севастополь

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко